Onderdistrict in Indonesië
 Warunggunung (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Lebak in de provincie Bantam
Plaats in Indonesië
 Warunggunung (plaats), een plaats in het regentschap Lebak in de provincie Bantam